Orodesmus är ett släkte av mångfotingar. Orodesmus ingår i familjen Oxydesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Orodesmus